Flughafen Jakarta steht für folgende Flughäfen: 

 Flughafen Soekarno-Hatta, ab 1984 der größte Flughafen Indonesiens
 Flughafen Halim Perdanakusuma, der zweitgrößte Flughafen Jakartas
 Flughafen Jakarta-Kemayoran, bis 1985 der größte Inlandsflughafen Jakartas